Zbyněk Hampl, né le  à Přerov en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant aux Nice Hockey Côte d'Azur.

Biographie 
Formé à Přerov puis à Třinec, il joue avec l'équipe tchèque U18 le championnat du monde moins de 18 ans de 2005, durant lequel il se distingue en ayant le meilleur différentiel +/- et le plus grand nombre d'aides de son équipe. En 2006-2007, il fait ses débuts professionnels avec Třinec. Entre 2007 et 2008, il dispute trente-et-un matchs avec l'équipe junior U20 de République tchèque, dont deux championnats du monde.

En plus des matchs d'Extraliga tchèque avec Třinec, il joue en 1. liga, avec Prostějov en 2007-2008, Havířov en 2008-2009, Šumperk en 2009-2010, Třebíč puis Ústí nad Labem en 2010-2011 et 2011-2012, puis Olomouc en 2012-2013. En 2010-2011, il est champion de l'Extraliga avec Třinec.

En 2013, il arrive en France, d'abord à Anglet, Bordeaux la saison suivante, et Nice la saison d'après.

Clubs successifs 
 HC ZUBR Přerov : jusqu'en 2005
 HC Oceláři Třinec : 2005-2013
 HK Jestřábi Prostějov : 2007-2008
 HC Havířov : 2008-2009
 Hokej Šumperk 2003 : 2009-2010
 SK Horácká Slavia Třebíč : 2010
 HC Slovan Ústečtí Lvi : 2010-2012
 HC Olomouc : 2012-2013
 Anglet Hormadi Élite : 2013-2014
 Boxers de Bordeaux : depuis 2014

Palmarès 
 2010-2011 : champion de République tchèque.
 championnat de France de D1 2015-2016 : champion de France de D1 avec le NHCA

Statistiques

En club 

| 2002-2003 || HC ZUBR Přerov || Extraliga U18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || HC ZUBR Přerov || Extraliga U18 || 55 || 15 || 21 || 36 || 118 || -4 || || || || || ||
|-
| rowspan=2|2004-2005 || rowspan=2|HC Oceláři Třinec || Extraliga U18 || 42 || 31 || 36 || 67 || 119 || 40 || 7 || 3 || 3 || 6 || 12 || 6
|-
|  U20 || 8 || 3 || 0 || 3 || 4 || -5 || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HC Oceláři Třinec || Extraliga junior U20 || 43 || 10 || 13 || 23 || 113 || 1 || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 || -2
|-
| rowspan=2|2006-2007 || rowspan=2|HC Oceláři Třinec || Extraliga junior U20 || 42 || 23 || 37 || 60 || 121 || 24 || 5 || 4 || 3 || 7 || 4 || 3
|-
| Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || || || || || ||
|-
| rowspan=4|2007-2008 || rowspan=2|HC Oceláři Třinec || Extraliga junior U20 || 17 || 5 || 19 || 24 || 69 || 9 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| Extraliga || 17 || 2 || 0 || 2 || 10 || -1 || || || || || ||
|-
| rowspan=2|HK Jestřábi Prostějov || 1. liga || 7 || 2 || 3 || 5 || 8 || 2 || || || || || ||
|-
| Poule de maintien 1. liga || || || || || || || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 || -1
|-
| rowspan=2|2008-2009 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 44 || 3 || 2 || 5 || 20 || -4 || || || || || ||
|-
| HC Havířov || 1.liga || 14 || 3 || 6 || 9 || 16 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
| rowspan=2|2009-2010 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 34 || 0 || 3 || 3 || 16 || -1 || || || || || ||
|-
| Hokej Šumperk 2003 || 1. liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || || || || || ||
|-
| rowspan=3|2010-2011 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -3 || || || || || ||
|-
| SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga || 4 || 2 || 0 || 2 || 12 || 0 || || || || || ||
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 19 || 3 || 8 || 11 || 69 || 11 || 14 || 1 || 2 || 3 || 6 || 4
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 15 || 5 || 4 || 9 || 4 || -1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 14 || 4 || 4 || 8 || 47 || 11 || 3 || 0 || 3 || 3 || 4 || 3
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| HC Olomouc || 1. liga || 43 || 8 ||| 20 || 28 || 64 || 21 || 6 || 1 || 1 || 2 || 28 || 2
|-
| 2013-2014 || Anglet Hormadi Élite || Division 1 || 22 || 12 || 23 || 35 || 58 || 4 || 3 || 1 || 4 || 5 || 22 || 2
|-
| 2014-2015 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 23|| 7||11 ||18 ||43 ||8 || 8||3 ||5 ||8 ||8 ||5
|-
| 2015-2016 || Aigles de Nice || Division 1 || 26 || 13 || 28 || 41 || 68 || +27 || 7 || 2 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Aigles de Nice ||  || - || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || +2
|-
|2016-2017 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 42 || 10 || 24 || 34 || 20 || +2 || 6 || 2 || 6 || 8 || 4 || +3
|-
|2017-2018 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 49||9||15||24||59||-10|| - || - || - || - || - || - 
|-
|2018-2019 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 25 || 2 || 8 || 10 || 34 || 1 || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale tchèque 

| 2005 || Championnat du monde U18 || 5 || 1 || 3 || 4 || 5 || - || 
|-
| 2007 || Championnat du monde U20 || 8 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || 
|-
| 2008 || Championnat du monde U20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || -2 || 
|-
| 2008 || Matchs internationaux || 17 || 3 || 2 || 5 || 18 || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Přerov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Havířov
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du HC Olomouc
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč